

Sigle 
CRASH peut désigner :
 Community Resources Against Street Hoodlums, une unité spéciale de la Los Angeles Police Department (LAPD).

Musique 
Crash peut désigner :
 Crash, un groupe de thrash metal ;
 Crash, un album du Dave Matthews Band (1996) ;
 Crash, le cinquième album de la chanteuse britannique Charli XCX ;
 Crash, une chanson de la chanteuse américaine Gwen Stefani extraite de l'album Love. Angel. Music. Baby. (2004).

Films et téléfilms 

 Crash, un film américain de Fred Hibbard (1922) ;
 Crash, un film norvégien de Rolf Clemens (1974) ;
 Crash, un téléfilm américain de Barry Shear (1978) ;
 Crash, un film britannique de John Stewart (1987) ;
 Crash, un film canadien de David Cronenberg (1996) adapté du roman de J. G. Ballard du même nom ;
 Crash, un film canadien de Charles Wilkinson (1996) ;
 Crash, le titre original de Collision, film américain de Paul Haggis (2005) ;
 Crash, une série américaine produite par Starz et créée par Glen Mazzara (2008), d'après le film Crash de Paul Haggis ;
 Crash (No Más), un épisode de la série télévisée américaine Breaking Bad (2010).

Autres domaines culturels 
Crash peut désigner :
 Crash, le neuvième tome de la série pour jeunesse CHERUB, sorti en 2008 ;

 Crash !, un roman de science-fiction de J. G. Ballard (1973) ;
 Crash, un manga d'Erica Sakurazawa ;
 Crash, le nom d'artiste de John Matos, un graffiti-artiste américain ;
 Crash, un magazine britannique consacré à l'ordinateur ZX Spectrum, publié de 1984 à 1991 par Newsfield.

Autres 
Crash peut aussi signifier :
 Crash, nom d'une catégorie de cymbale ;
 Crash ou « essai de choc », accident automobile ;
 Crash,  franglais pour « écrasement », accident aérien ;
 Crash ou plantage, interruption inattendue d'un programme informatique.

Voir aussi 
 Crash Disques, un label alternatif français fondé en 1994
 Crash Bandicoot, un jeu vidéo
 Crash démographique ou « hiver démographique »
 Crash boursier, un abus de langage ou anglicisme pour désigner un krach (prononcé « crac ») en bourse (en anglais, stockmarket crash)

Homonymie de titre